Жарковский — посёлок городского типа в России.
 Жарковский (станция) — железнодорожная станция в Тверской области.

Персоналии:
 Жарковский, Евгений Эммануилович (1906—1985) — советский композитор.
 Жарковский, Михаил Аркадьевич (1919—2007) — советский актёр, двоюродный брат Е. Э. Жарковского.
 Жарковский, Сергей Владимирович (род. 1968) — русский писатель-фантаст.

См. также 
 Жаров
 Жариков